Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Lillington (Dorset) – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Lillington (Warwickshire) – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)
Miejscowości w USA:
 Lillington – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Harnett
Gminy w USA:
 Lillington (ang. Lillington Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Harnett